Dans la mythologie grecque, Borée est une divinité qui incarne le vent du nord.
 Borée est un tableau de John William Waterhouse.
 Borée est une commune française située dans le département de l'Ardèche.
 De Borée est une maison d'édition française.

Navire 
 Le Borée est un vaisseau de 74 canons français.
 La classe Boreï, une classe de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de la Marine russe.

Voir aussi